Хотіївська сільська рада — Чернігівська область, Корюківський район
 Хотіївська сільська рада — Чернігівська область, Семенівський район